{{Ракетное оружие
| название = Milan
| уточнение названия = 
| изображение = Tag der Bundeswehr Jagel 2019 HJL 13 noBG.png
| подпись = Пусковая установка Milan
| тип = ПТРК
| статус = 
| разработчик =  Aérospatiale   MBB
| конструктор = 
| годы разработки = С 1962
| начало испытаний = 
| принятие на вооружение = 1972
| производитель = / Euromissile   MBDA (с 2002)   
| годы эксплуатации = 1972 — н. в.
| основные эксплуатанты =     
| другие эксплуатанты = <ref name="armf_mil2" >
«Милан» (, буквально «лёгкая пехотная противотанковая ракета») — франко-германский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), разработанный совместно компаниями Аэроспасьяль и Мессершмитт-Бёльков-Блом (сокр. MBB). 

ПТРК «Милан» был принят на вооружение в 1972 году и наряду с американским TOW получил наиболее широкое распространение среди используемых в мире ПТРК. Относится к противотанковым ракетным комплексам второго поколения. Ракетный комплекс состоит из пусковой трубы-контейнера с ракетой и пусковой установки, состоящей из прицела, электронного блока, пульта управления и источника питания.

Модификации 
Существуют следующие модификации ПТРК «Милан»:
 Milan : принят на вооружение в 1972 году.
 Milan 2 : модификация с тепловизионным прицелом «Мира-2», производилась с 1984 года, а с 1985 поставлена в войска ФРГ и Франции.
 Milan 2T : модификация с тандемной кумулятивной боевой частью (1993).
 Milan 3 : дальнейшая модификация (1996).
 Milan ER : модификация с увеличенной дальностью стрельбы (до 3000 м).
Кроме того существуют различные модификации ПТРК в самоходном исполнении.

Тактико-технические характеристики

На вооружении 
ПТРК «МИЛАН» состоит на вооружении 44 стран мира, в том числе:
  — неизвестно количество 
  — 65 штук переносных пусковых установок на вооружении армии с 1970-х гг. и ещё 330 закуплено в 1979-1980 гг. планируется замена имеющиеся установки MILAN на 111 новых, современных противотанковых комплексов.
  — «Милан» с 1979 года производится в Великобритании по лицензии, находится на вооружении армии и королевской морской пехоты
  — 1648 штук переносных пусковых установок; БМП Мардер-1, начиная с версии А1 и БТР Фукс в модификации ПТРК.
  — неустановленное количество находилось на вооружении с 1970-х гг.
  — несколько сот переносных пусковых установок на вооружении армии с 1970-х гг.
  — «Милан» с 1985 года выпускается по лицензии на заводах компании .
  — неустановленное количество ракет находилось на вооружении армии с 1970-х гг.; конфискованы после оккупации страны коалиционными силами США и НАТО
  — неустановленное количество закуплено в 1979-1980 гг.
  — 442 штуки переносных пусковых установок на вооружении армии с 1970-х гг.
  — 1000 штук переносных пусковых установок; БТР Puma в модификации ПТРК.
  — Франция передала несколько десятков в 2022 году
  Кения — неизвестное количество по состоянию на 2021 год
  — неустановленное количество находилось на вооружении армии с 1970-х гг.
   — поставки Франции с 2008 по 2011 год - 1000 штук, 400 штук находились на вооружении по данным за 2011 год.
  — неизвестное количество закуплено в 1979-1980 гг., использовались в Ливане в 1982 году.
  — неустановленное количество находилось на вооружении армии с 1970-х гг. 
  — 1440 штук переносных пусковых установок; БТР VAB в модификации VCAC MILAN.
  ЦАР — 10 пусковых установок по состоянию на 2018 год

Боевое применение 

Смонтированные на пикапах комплексы успешно использовались против ливийской бронетехники во время чадско-ливийской войны.

Применялся Ираком в ходе войны с Ираном. 7 октября 1982 года иракцы с помощью противотанковой ракеты «Милан» сбили иранский боевой вертолёт AH-1J Кобра, пилот был убит на месте, оператор был ранен. Это единственный известный случай сбития из ПТРК Milan летательного аппарата.

Применялся войсками антииракской коалиции в ходе операции «Буря в пустыне». Описан случай, когда противотанковое отделение, вооруженное ПТУР «Милан», уничтожило по крайней мере шесть танков Т-55.

27 августа 2016 года курды уничтожили два танка M60 турецких вооруженных сил которые вторглись на территорию Сирии, один танкист был убит и трое ранено.

Применяется курдскими повстанцами (сепаратистами) против вооружённых сил Ирака. 20 октября 2017 года курды возле города Альтун Купри с помощью ПТУР «Милан» уничтожили иракский танк «Абрамс» и несколько «Хаммеров».

Белорусские добровольцы из батальона "Волат" входящего в состав ВСУ, разбили российский наблюдательный пункт с помощью ПТУР «Милан» в районе Бахмута..

См. также 
 FGM-148 Javelin
 ERYX (ПТРК)
 Метис (ПТРК)

Примечания

Источники

Литература

Ссылки 
 
 MILAN Anti-Tank Missile System 

Противотанковые ракетные комплексы Германии
Ракетное оружие Франции
Ракетное оружие Германии
Военная продукция Aérospatiale
Военная продукция Nord Aviation
Военная продукция Messerschmitt
Противотанковые ракетные комплексы Франции